'door middel van', zie Lijst van afkortingen in het Nederlands
 Department of Motor Vehicles, een overheidsorganisatie in de VS die zich bezighoudt met de administratie van rijbevoegdheid, het afgeven van rijbewijzen en voertuigregistratie.
 De Melkindustrie Veghel, ook wel De Meijerij Veghel, een zuivelcoöperatie die in 1979 fuseerde met Campina.
 Dutch Military Veterans, een stichting voor alle Nederlandse militaire veteranen